Die Interwetten Austrian Darts Open 2022 waren ein Ranglistenturnier im Dartsport und wurden vom 29. April bis zum 1. Mai 2022 nach zweijähriger Pause wieder von der Professional Darts Corporation ausgetragen. Es war das vierte Event der European Darts Tour 2022, welche wiederum Teil der PDC Pro Tour 2022 war. Austragungsort war dabei zum vierten Mal die Steiermarkhalle im Grazer Vorort Premstätten.

Nach 2013, 2017 und 2019 gewann der Niederländer Michael van Gerwen zum vierten Mal dieses Turnier. Im Finale schlug er seinen Landmann Danny Noppert mit 8:5.

Format 
Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus war in den ersten Runden ein best of 11 legs, im Halbfinale best of 13 legs und im Finale best of 15 legs.
Jedes leg wurde im double-out-Modus gespielt.

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £ 140.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:

Teilnehmer 
Für das Turnier qualifizierten sich die folgenden Spieler:
 Die Top 16 der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 17. März 2022
 24 Gewinner eines Tour Card Holder Qualifiers vom 18. März 2022
 Die Top 2 der österreichischen Spieler in der PDC Pro Tour Order of Merit mit Stand vom 17. März 2022
 2 Gewinner eines Host Nation Qualifiers vom 28. April 2022
 1 Gewinner eines Associate Member Qualifiers vom 24. April 2022
 1 Gewinner eines PDC Nordic & Baltic Qualifiers vom 18. Februar 2022
 1 Gewinner eines East Europe Qualifiers vom 6. März 2022

PDC Pro Tour Order of Merit
Plätze 1–16
  Gerwyn Price
  Peter Wright
  José de Sousa
  Joe Cullen
  Michael van Gerwen
  Ryan Searle
  Dimitri Van den Bergh
  Luke Humphries
  Brendan Dolan
  Rob Cross
  Damon Heta
  Jonny Clayton
  Dirk van Duijvenbode
  James Wade
  Krzysztof Ratajski
  Nathan Aspinall
  Ross Smith

Tour Card Qualifier
  Jermaine Wattimena
  Berry van Peer
  Matt Campbell
  Jeffrey de Zwaan
  Madars Razma
  Stephen Bunting
  Steve Beaton
  Josh Rock
  Danny Jansen
  Devon Petersen
  Rowby-John Rodriguez
  Gabriel Clemens
  Brett Claydon
  Tony Martinez
  Radek Szagański
  Danny Noppert
  Cameron Menzies
  Callan Rydz

  Darius Labanauskas
  Adrian Lewis
  Jim Williams
  Ian White
  Ricky Evans

Associate Member Qualifier
  Wesley Plaisier
  Thibault Tricole

Höchstplatzierte österreichische Spieler der Order of Merit
  Mensur Suljović
  Zoran Lerchbacher

Host Nation Qualifier
  Patrik Gosnak
  Michael Rasztovits
  Rainer Sturm
  Dietmar Burger

Nordic & Baltic Qualifier
  Johan Engström

East Europe Qualifier
  Karel Sedláček

Turnierverlauf

Übertragung 
Im deutschsprachigen Raum übertrug der Streaming-Dienst DAZN die Veranstaltung.

Weblinks 
 Bericht auf dartn.de
 Bericht auf darts1.de

Einzelnachweise 

2022
European Darts Tour 2022
Sportveranstaltung in Premstätten